QF2 oder QF 2 steht für:
 Ordnance QF 2-Pfünder, eine Panzerabwehrkanone der britischen Armee vom Kaliber 40 mm
 Ordnance QF 2-Pfünder-Marinegeschütz, ein leichtes Flugabwehrgeschütz der britischen Marine

 
QF2